Anže Gogala, slovenski hokejist, * 2. januar 1985, Kranj.

Gogala je bil vso svojo kariero, med sezonama 2002/03 in 2012/13, član kluba HK Triglav Kranj, enajst zaporednih sezon. Za člansko ekipo kluba je v slovenski ligi, slohokej ligi in ligi INL skupno odigral 278 prvenstvenih tekem rednega dela, na katerih je dosegel 92 golov in 109 podaj, ter štirideset tekem končnice, na katerih je dosegel osem golov in dvanajst podaj.

Za slovensko mladinsko reprezentanco je nastopil na dveh svetovnih prvenstvih do 18 let in enem svetovnem mladinskem prvenstvu.

Pregled kariere

|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo U18 D1
| 02
|
| 5
| 0
| 0
| 0
| -5
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Triglav Kranj
| Slovenska ml. liga
| 02/03
|
| 16
| 10
| 9
| 19
|
| 18
|
| 5
| 0
| 1
| 1
|
| 0
|-
| HK Triglav Kranj
| Slovenska liga
| 02/03
|
| 22
| 9
| 6
| 15
|
| 45
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo U18 D1
| 03
|
| 5
| 0
| 4
| 4
| -7
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Triglav Kranj
| Slovenska ml. liga
| 03/04
|
| 13
| 3
| 3
| 6
|
| 4
|
| 4
| 1
| 1
| 2
|
| 2
|-
| HK Triglav Kranj
| Slovenska liga
| 03/04
|
| 11
| 4
| 2
| 6
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Triglav Kranj
| Slovenska ml. liga
| 04/05
|
| 17
| 11
| 16
| 27
|
| 28
|
| 4
| 0
| 2
| 2
|
| 8
|-
| HK Triglav Kranj
| Slovenska liga
| 04/05
|
| 24
| 6
| 8
| 14
|
| 36
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno ml. prvenstvo D1
| 05
|
| 5
| 1
| 0
| 1
| +3
| '''0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Triglav Kranj
| Slovenska liga
| 05/06
|
| 32
| 9
| 10
| 19
|
| 54
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Triglav Kranj
| Mednarodna liga B
| 06/07
|
| 7
| 1
| 2
| 3
|
| 10
|
| 5
| 1
| 2
| 3
|
| 0
|-
| HK Triglav Kranj
| Slovenska liga
| 06/07
|
| 14
| 4
| 6
| 10
|
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Triglav Kranj
| Slovenska liga
| 07/08
|
| 27
| 3
| 5
| 8
|
| 16
|
| 3
| 0
| 0
| 0
|
| 2
|-
| HK Triglav Kranj
| Slovenska liga
| 08/09
|
| 30
| 14
| 10
| 24
|
| 32
|
| 6
| 9
| 1
| 1
|
| 16
|-
| HK Triglav Kranj
| Slohokej liga
| 09/10
|
| 21
| 6
| 10
| 16
|
| 12
|
| 6
| 3
| 0
| 3
|
| 2
|-
| HK Triglav Kranj
| Slovenska liga
| 09/10
|
| 4
| 1
| 3
| 4
|
| 0
|
| 3
| 1
| 1
| 2
|
| 0
|-
| HK Triglav Kranj
| Slohokej liga
| 10/11
|
| 27
| 9
| 16
| 25
|
| 22
|
| 2
| 0
| 0
| 0
|
| 2
|-
| HK Triglav Kranj
| Slovenska liga
| 10/11
|
| 4
| 0
| 0
| 0
|
| 4
|
| 3
| 0
| 1
| 1
|
| 2
|-
| HK Triglav Kranj
| Slohokej liga
| 11/12
|
| 28
| 17
| 17
| 34
|
| 43
|
| 7
| 3
| 7
| 10
|
| 4
|-
| HK Triglav Kranj
| Slovenska liga
| 11/12
|
| 4
| 3
| 1
| 4
|
| 2
|
| 3
| 0
| 2
| 2
|
| 2
|-
| HK Triglav Kranj
| INL
| 12/13
|
| 30
| 7
| 15
| 22
|
| 70
|
| 3
| 0
| 0
| 0
|
| 2
|-
| HK Triglav Kranj
| Slovenska liga
| 12/13
|
| 0
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|
| 4
| 0
| 0
| 0
|
| 27
|-
| bgcolor="#7FFF00" |Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |346
| bgcolor="#7FFF00" |118
| bgcolor="#7FFF00" |143
| bgcolor="#7FFF00" |261
| bgcolor="#7FFF00" |-9
| bgcolor="#7FFF00" |428
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |58
| bgcolor="#7FFF00" |18
| bgcolor="#7FFF00" |18
| bgcolor="#7FFF00" |36
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |69
|}

Glej tudi
 Seznam slovenskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Slovenski hokejski centralni napadalci
Slovenski mladinski hokejski reprezentanti
Hokejisti HK Triglav Kranj
Kranjski športniki